Евровизия 2013 (; ; ) е 58-то ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Конкурсът се провежда в Швеция. Страната получи домакинството, след като спечели „Евровизия 2012“, която се състоя в Баку, Азербайджан. Тогава победител стана песента „Euphoria“ в изпълнение на Лорийн. Претенденти за град-домакин бяха Стокхолм, Гьотеборг и Малмьо. В крайна сметка на 8 юли 2012 година бе избран последният. Полуфиналите се провеждат 14 май и 16 май. Датата на провеждане на финала е 18 май 2013 г. 39 държави бяха потвърдили участието си. Сред тях в конкурса се завръща Армения, която за последно участва през 2011. През 2013 година обаче се оттеглят от участие Португалия, Босна и Херцеговина, Словакия и Турция.

Мотото на конкурса е „Ние сме едно“, утвърждаващо равнопоставеността между страните–участнички, както и тяхното културно и духовно обединение.

Любопитен факт е, че за пръв път от 20 години насам на финал не присъства нито една югославска република.

Победител става Дания с песента „Only Teardrops“ (в превод: Само сълзи), изпълнена от Емели де Форест.

Място 
Конкурсът се състои в „Малмьо Арена“. Преди това Швеция е провеждала песенния конкурс четири пъти: 1975 г., 1985 г., 1992 г. (също в Малмьо) и 2000 г.. Малмьо, в южната част на провинция Сконе, е третият по-големина шведски град след Стокхолм и Гьотеборг, както и е един от най-големите в Скандинавия. Малмьо е центърът на Община Малмьо и столица на лен Сконе.

Формат

Водещ 
На 17 октомври 2012 г. изпълнителният продуцент Мартин Йостердал съобщи в шведския вестник Dagens Nyheter, че Шведската телевизия SVT планира през 2013 г. да има само един водещ за целия конкурс, за разлика от други години, когато е имало до трима водещи на шоуто. Последния път, когато е имало само един водещ, е било през 1995 г.

Графичен дизайн 
Визията на тазгодишния конкурс е била възложена на основаната в Гьотеборг брандинг агенция Happy F&B.

Билети 
Продажбата на билети стартира официално на 21 ноември 2012 г. Те бяха разпродадени почти веднага.

Спонсори 
Официалните спонсори на предаването са основната шведска телекомуникационна компания TeliaSonera и германската козметична компания Schwarzkopf.

Поредност 
За разлика от предишните години, реда на явяването не бе решено чрез теглене на жребий, а ще се решава от продуцентите. Шведската телевизия оправда това решение с цел различните стилово изпълнения да бъдат така подредени, че да бъдат представени по по-вълнуващ начин и да се гарантира, че всички участници имат равен шанс да се откроят. Така се предотвратяват поредни изпълнения, които са твърде сходни и взаимно се засенчват. Решението първоначално предизвика смесени реакции от феновете и от участващите държави, включително Турция, която го изтъкна като една от причините да не подаде заявка за конкурса.

На 17 януари бе изтеглен жребий, за да се реши кои държави в кои полуфинали ще се състезават. Всички участващи държави бяха разпределени в пет кутии (вижте таблицата по-долу), като някои от тях (страните от бивша Югославия, славянските държави от бившия СССР, както и Гърция и Кипър) бяха поставени в едни и същи кутии, за да не попаднат заедно в някой от полуфиналите и така да се предотврати, доколкото е възможно, съседското гласуване. При тегленето България се озова в първата част на втория полуфинал.

Във втори жребий бе определено в кои от двата полуфинала ще гласуват зрители и журита от Голямата петорка (Франция, Германия, Великобритания, Испания, Италия) и страната домакин Швеция.

Участници 
На 1 декември 2012 г. година е обявен окончателният списък с участващите държави в конкурса.

Полуфинали

Първи полуфинал – 14 май 
16 страни участват в първия полуфинал. Великобритания, Италия и Швеция също гласуват в този полуфинал. Страните в получерен шрифт се класират на финала на конкурса.

Гласуване на първия полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на първия полуфинал:

Втори полуфинал – 16 май 
17 страни участват във втория полуфинал. Германия, Испания и Франция също гласуват в този полуфинал. Страните в получерен шрифт се класират на финала на конкурса.

Гласуване на втория полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на втория полуфинал:

Финал – 18 май 
Финалисти са 10-те победителя от двата полуфинала, страната-домакин Швеция и Голямата петорка (Италия, Франция, Испания, Германия и Великобритания).

Гласуване на финала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на финала:

Други страни

Завръщане 
  – През 2012 година Армения най-напред обяви, че ще участва във фестивала, но после реши да се оттегли. Причината беше домакинството на Азербайджан. Двете страни са в напрегнати отношения и не поддържат дипломатически контакти. Много арменски изпълнители призоваваха обществената телевизия да бойкотира Евровизия 2012, защото не е гарантирана сигурността на арменската делегация в Баку. При домакинството на Швеция вече няма никакви пречки пред участието и на Армения. В същото време обтегнатите отношения с Азербайджан не са пречка по арменската телевизия да бъде излъчен целият конкурс, включително и азербайджанската песен.

Отказ 
  – По време на среща с ръководството на Европейския съюз за радио и телевизия министър-председателят на Андора Антони Марти Петит заяви, че страната му няма да участва в „Евровизия“ 2013 година, заради финансовата криза и необходимостта от съкращаване на финансирането на местния обществен канал ATV. Същевременно Андорската телевизия впоследствие реши изцяло да напусне Европейския съюз за радио и телевизия поради невъзможността на този етап да плаща годишната си вноска в него.
  – На 14 декември 2012 година босненската федерална обществена телевизия BHRT обяви, че се оттегля от участие в конкурса поради финансови причини.
  – На 13 септември 2012 година Люксембургската телевизия „RTL Télé Lëtzebuerg“, която в миналото е била домакин на фестивала, обяви, че страната няма да се присъедини към „Евровизия“ 2013. Като причина бе посочена финансовата криза и липсата на достатъчно финансиране.
  – На 20 септември 2012 година Мароканската телевизия „SNRT“, която е участвала дотогава само веднъж на фестивала, обяви официално, че няма да се присъедини към него и през 2013 г. Причини не бяха посочени, но в миналото Мароко е отказвало участие, заради присъствието на Израел.
  – На 24 септември 2012 година общественият канал на Монако „Télé Monte Carlo“ официално обяви, че няма да се присъедини към конкурса през 2013 година. Причини не бяха посочени.
  – На 22 ноември 2012 година обществената полска телевизия „TVP“ съобщи, че се оттегля от „Евровизия“ 2013. Причини не бяха посочени. През 2012 година, когато Полша отново не се присъедини към фестивала, е обявено, че причината е провеждането на Европейското футболно първенство, което е поело голяма част от финансовия ресурс на телевизията.
  – На 22 ноември 2012 година Португалската обществена телевизия „RTP“ официално обяви, че съкращенията на държавното финансиране са я принудили да откаже участие. От телевизията се надяват да се присъединят към „Евровизия“ 2014.
  – На 4 декември 2012 година Словашката телевизия „STV“ обяви оттеглянето си от „Евровизия“ 2013 по финансови причини.
  – На 14 декември 2012 година Турската държавна телерадиокомпания „TRT“ официално обяви, че Турция се отказва от участие през 2013 година. Като основна причина ръководството на медията посочи новите правила при гласуването – журитата вече ще са задължени да поставят точки на всяка песен, а не само на първите десет, които са им харесали най-много. По същия начин ще се оформя и зрителският вот. Едва след автоматичното събиране на двата вота – жури и зрители, първите десет песни, набрали най-много точки, ще получават познатите оценки от 1 до 12. Освен това телевизията изрази недоволство от решението на Шведската телевизия продуцентите на конкурса да определят реда на участие на изпълнителите, вместо това да става, както дотогава, чрез жребий. TRT изрази недоволство и от продължаващото участие директно във финала на държавите от Голямата петорка.
  – Чешката телевизия отново препотвърди, че не желае да участва в конкурса „Евровизия“ поради липса на интерес към него у телевизионните зрители в страната. Същевременно от медията добавиха, че обмислят все пак да се включат във фестивала през 2014 г.

Несъстоял се дебют 
  – Първоначалните планове на единствената телевизия в Лихтенщайн „1FLTV“ да дебютира на „Евровизия“ 2013 не се осъществиха. Директорът на канала Петер Кьолбел обяви, че правителството на княжеството не е осигурило необходимата субсидия, с която да се плати вноската за участие през 2013, както и изобщо за членство в Европейския съюз за радио и телевизия през 2013 година. Както е известно, всяка страна има право на участие в конкурса само ако преди това е станала член на този съюз. Г-н Кьолбел допълни, че телевизията е подала кандидатурата си за членство в съюза за 2014 година и едва тогава Лихтенщайн ще може да изпрати първия си представител на фестивала за цялата история на съществуването му.

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт на конкурса
 Официален уебсайт на радио Евровизия

2013
2013 година в Европа
Музикални фестивали в Швеция
Култура в Малмьо